Catedral de Notre-Dame de Paris
Notre-Dame de Paris (livro) — romance de Victor Hugo
Notre-Dame de Paris (1911) — filme de Albert Capellani

Desambiguações de artes